Pua (música), element que s'utilitza per al puntejat i rascat d'alguns instruments de corda
 PUA, Plataforma per la Unitat d'Acció
 Barranc de la Pua, barranc del terme de Sant Esteve de la Sarga, Pallars Jussà 
 Coll de la Pua, coll de Sant Esteve de la Sarga, Pallars Jussà